Westerfield ist der 

Familienname folgender Personen

 H. Bradford Westerfield (1928–2008), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 James Westerfield (1913–1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Westerfield (* ?), US-amerikanischer Dirigent

Name folgender Orte

 Westerfield (Shetland), ein Dorf auf der schottischen Shetland-Insel Mainland
 Westerfield (Suffolk), ein Dorf in der englischen Grafschaft Suffolk
 Westerfield (Neuseeland), ein Ort in der neuseeländischen Region Canterbury

Siehe auch:
 Westerfeld (Begriffsklärung)